Гаплогруппа J (J-P209) — Y-ДНК-гаплогруппа, распространённая преимущественно на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Кавказе и на юге Европы, хотя встречается и в иных регионах нашей планеты. В её составе выделяется две крупнейшие ветви (клады, подгруппы):
 Гаплогруппа J1 (Y-ДНК)
 Гаплогруппа J2 (Y-ДНК)

Гаплогруппа J происходит от мутации гаплогруппы IJ, произошедшей у мужчины, жившего ок. 42 900 лет назад. Последний общий предок современных носителей гаплогруппы J жил 31 600 лет назад (даты определены по снипам компанией YFull).

Распространение в современных популяциях 
По исследованиям генома человека, к XXI веку нашей эры, гаплогруппа J наиболее часто встречается на юго-западе Аравийского полуострова. За его пределами присутствует на Кавказе, в Южной Европе (особенно Южная Италия, Мальта, Греция и Албания), в Северной Африке, и в Южной Азии. Гаплогруппа J найдена в Северной Африке, преимущественно в форме субклады J1. Другая её разновидность, J2a найдена в основном в Греции, Анатолии и южной Италии.

Статистика

Вариации

Парагруппа J-P209* 
Парагруппа J-P209* это все вариации J кроме J1 и J2. J-P209* очень часто встречается на острове Сокотра, где её частота достигает 71,4 %. J-P209* также в меньших пропорциях была найдена в Йемене , среди Ашкеназских евреев, в Саудовской Аравии .

J1-M267 

Возможные обозначения

J2-M172 

Возможные обозначения

Палеогенетика 
Гаплогруппа J была обнаружена у палеолитического обитателя грузинской пещеры Сацурблия, жившего ок. 13,2 тыс. лет назад. Субклада J2a была обнаружена у мезолитического охотника из карстового грота Котиас Клде в Западной Грузии, жившего 9,529-9,895 тыс. лет назад.

J2a определили у мезолитического обитателя Южного Оленьего острова на Онежском озере, жившего 7500 лет назад, мезолитического обитателя иранской пещеры Хоту (:en:Huto and Kamarband Caves).

J2a2 и J2a1a определили у представителей культуры кардиальной керамики из Ripabianca di Monterado (Италия).

J1 определили у представителя куро-араксской культуры.

J и J2a определили у представителей майкопской культуры.

J2a-M410 определили у темнокожего и кареглазого жителя (Kou01) греческого острова Куфонисия эпохи ранней бронзы (Early Cycladic, 2464—2349 лет до н. э.).

J2a определили у жившего примерно 1110—1270 лет до н. э. представителя культуры поздней бронзы Кыятице (Kyjatice Culture) из венгерского местонахождения Ludas-Varjú-dűlő.

Известные представители гаплогруппы J 
 Династия Тарковских шамхалов (J-ZS2872).

Примечания

Использованные исследования 
Журналы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blogs
 

Mailing Lists

Литература 
 yJdb: the Y-haplogroup J database haplotypes of haplogroup J.
 
 Haplogroup J subclades at International Society of Genetic Genealogy
 Nebel et al. 2001, see Modal Haplotypes of «J1» (as Eu10)
 
 

 
  This paper reported results from several studies : , , , , , , ,

Обозначения

Ссылки 
 ISOGG 2018 Y-DNA Haplogroup J. Y-DNA Haplogroup J and its Subclades — 2018
 J Y-Tree
 Y-DNA Haplogroup J and Its Subclades from ISOGG 2009
 Youtube Haplogroup J2 Channel
 Spread of Haplogroup J, from National Geographic
 British Isles DNA Project
 A finely resolved phylogeny of Y chromosome Hg J illuminates the processes of Phoenician and Greek colonizations in the Mediterranean, 2018

J